Johann Eberle ist der Name folgender Personen:

* Johann Eberle (Mediziner) (1798–1834), deutscher Mediziner und Physiologe
 Johann Eberle (Politiker) (1879–1932), deutscher Politiker (DDP, RDP)
 Johann Christian Eberle (1869–1937), deutscher Sparkassenfunktionär
 Johann Ulrich Eberle (1699–1768), österreichischer Instrumentenbauer